Kesting ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Kesting (1892–1970), deutscher Fotograf und Maler
 Else Kesting (1883–nach 1953), deutsche Politikerin (CDU) 
 Franz Kesting (1872–1948), deutscher Schriftsteller
 Gerda Müller-Kesting (1902–1996), deutsche Grafikerin, Malerin und Fotografin
 Hanjo Kesting (* 1943), deutscher Redakteur
 Hanno Kesting (1925–1975), deutscher Soziologe
 Jürgen Kesting (* 1940), deutscher Journalist, Musikkritiker und Fachbuchautor
 Lena Kesting (* 1994), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Marianne Kesting (1930–2021), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Sheilagh Kesting (* 1953), schottische Presbyterin der Church of Scotland